De eerste editie van het Europees kampioenschap badminton voor landenteams werd in 2006 gehouden in Thessaloniki, Griekenland. Het toernooi duurde vijf dagen, van 14 tot en met 19 februari.

De kampioenen van het eerste toernooi zijn bij de mannen de Deense ploeg geworden en bij de vrouwen is dit de Nederlandse ploeg geworden. De overige medailles waren voor de Engelse ploegen (mannen 3de en vrouwen 2de) en de Duitse ploegen (mannen 2de en vrouwen 3de).

Medailleoverzicht

Mannentoernooi 
Het mannentoernooi is een grote prooi geweest voor de Deense ploeg. De ploeg heeft geen enkele partij ingeleverd en is daar mee onbetwist kampioen geworden. De Nederlandse ploeg kwam vrij gemakkelijk de eerste ronde door met een 3-0-overwinning op Oostenrijk, maar moest zijn meerdere erkennen tegen de als tweede geplaatste Duitse ploeg, zij verloren met 3 tegen 1. Met dezelfde score werd ook de wedstrijd om de derde plaats verloren.

Vrouwentoernooi 
Het vrouwentoernooi is gewonnen door de Nederlandse ploeg, in de finale versloegen zij de Engelse dames met 3 tegen 0. De derde plaats in het vrouwentoernooi ging naar de Duitse ploeg, die in de strijd om de derde plaats de Deense dames met 3-1 versloeg.

Europese kampioenschappen badminton
Badminton in 2006
Badminton
Sport in Thessaloniki